Robert Guillaume peut désigner :
 Robert Guillaume (1922-2004), homme politique français ;
 Robert Guillaume (1935-1961), alpiniste français.

Pseudonyme 

 Robert Guillaume (1927-2017), acteur, producteur et réalisateur américain.